Jean-Baptiste Trystram peut désigner :

 Jean-Baptiste Trystram (1821-1906), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Trystram (1845-1927), homme politique français, fils du précédent.